

Sigle 
 LZ-Renau – algoritmo di compressione dati lossless

Codici 
 LZR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lizard Island (Queensland) (Australia)
 LZR – codice vettore ICAO di Air Lazur

Mineralogia 
 Lzr – abbreviazione di lazurite

Note